Danforth kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Danforth,

USA 

 Danforth (ort i USA, Illinois), Iroquois County, 
 Danforth (ort i USA, Maine), Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar